Hanns Cibulka – niemiecki pisarz, poeta, opowiadacz
 Heinz Cibulka – austriacki fotograf
 Josef Cibulka – czeski historyk sztuki, archeolog